Live in Concert (álbum de Cher)
Live in Concert (álbum de Dio)
Ou ainda:
Backstreet Boys: Live in Concert
G3: Live in Concert
Najwa Karam Live in Concert
Selena Gomez & the Scene: Live in Concert

Desambiguação